Холодное сердце — многозначный термин:
  — сказка Вильгельма Гауфа 1827 года.
 Холодное сердце (телесериал) — российский сериал 2010 года.
 Холодное сердце (альбом) — дебютный альбом Джигана, выпущенный в 2012 году.
 Холодное сердце — анимационный фильм 2013 года студии «Walt Disney Animation Studios» по мотивам сказки «Снежная королева».
 Холодное сердце 2 — анимационный фильм 2019 года студии «Walt Disney Animation Studios», продолжение картины 2013 года.